Geografia:
 Harrington (Maine), població dels Estats Units
 Harrington (Washington), població dels Estats Units
 Harrington Park, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Harrington (Quebec), municipi del Quebec
 Biografies:
 Al Harrington (1980, Orange, Nova Jersey), jugador de bàsquet.
 Curtis Harrington (Los Angeles, Califòrnia, 1928 - Hollywood Hills, 2007) director ...
 James Harrington (1611, Upton, Northamptonshire - 1677, Westminster), filòsof anglès.
 Miscel·lània:
 Harrington (jaqueta), peça de vestir.